Le tournoi de tennis de St. Petersburg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1971, classée en catégorie WT Pro Tour, se dispute du 5 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Julie Heldman, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Françoise Dürr et Ann Haydon-Jones.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de St. Petersburg
 Saison 1971 de tennis féminin

Lien externe

Navigation 

dames 1971
St. Petersburg
Tennis aux États-Unis en 1971
Tennis en avril 1971